Sägebach ist ein Gewässername:

 Sägebach (Argen) oder Eggesch, linker Zufluss der Argen gegenüber Laimnau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Sägebach (Äußere Gißlen), linker Nebenlauf der Äußeren Gißlen bei Mühle, Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, die in die Murg (Südschwarzwald) mündet
 Sägebach (Bernauer Alb), rechter Zufluss der Bernauer Alb zwischen Inner- und Unterlehen, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sägebach (Drau), rechter Zufluss der Drau in Rabland, Gemeinde Heinfels, Bezirk Lienz, Tirol
 Sägebach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt (zur Thur) in Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Sägebach (Ibach), linker Zufluss des Ibachs bei Hierbach, Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, der in die Alb (Hochrhein) mündet
 Sägebach (Murg), linker Zufluss der Murg (Südschwarzwald) bei Großherrischwand, Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sägebach (Neumagen), linker Nebenlauf des Neumagen an der Sägemühle von Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sägebach (Obere Bära), rechter Zufluss der Oberen Bära in Nusplingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sägebach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Donau) gegenüber von Einhart, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg; ist rechter Abzweig des Störenbachs
 Sägebach (Rot), rechter Nebenlauf der „Bayerzer“ Rot (Donau) bei Gutenzell, Gemeinde Gutenzell-Hürbel, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sägebach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza (Schwarzwald) vor dem Schwarzastausee bei Häusern, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sägebach (Tüfenbach) oder Sägenbach, linker Zufluss des Tüfenbachs (zum Necker) nach Schönengrund, Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Sägebach (Wehra), rechter Zufluss der Wehra vor Glashütte, Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut
 Sägebach (Weiße Traun), rechter Zufluss der Weißen Traun gegenüber Lohen, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Sagebach
 Sagenbach
 Sägbach
 Sägebächle
 Sägekanal
 Sägenbach